El término título puede referirse:

 al título, la palabra o conjunto de frases con las que se da a  conocer un texto u obra.

 al tratamiento protocolario asignado a una persona (distinto de su nombre o sobrenombre):
 a un título académico;
 a un título honorífico;
 a un título nobiliario;
 a un título de soberanía, de honor o de dignidad;
 a un título proléptico;
 a un título remático;
 a un título temático;
 a un título de crédito o título valor, entendido como título de propiedad (acción de una sociedad) (por ejemplo, un título de deuda pública);
 a un título ejecutivo, un documento al cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta con el

Cine
 a los Títulos de crédito o créditos, la lista de actores y actrices y demás participantes en una película;

Deporte
 a un título de Grand Slam;

Química
 a la titulación;

Termodinámica
 a un título de vapor;

Véase también

Referencias